Hauptbahnhof (förkortas Hbf i Tyskland/Österrike och HB i Schweiz) är det tyskspråkiga ordet för centralstation och kan syfta på ett stort antal olika järnvägsstationer i tysktalande länder, bland annat:

Berlin Hauptbahnhof
Dresden Hauptbahnhof
Düsseldorf Hauptbahnhof
Frankfurt Hauptbahnhof
Hamburg Hauptbahnhof
Leipzig Hauptbahnhof
Lübeck Hauptbahnhof
München Hauptbahnhof
Potsdam Hauptbahnhof
Stuttgart Hauptbahnhof
Wiesbaden Hauptbahnhof
Zürich Hauptbahnhof

Järnvägsstationer i Schweiz
Järnvägsstationer i Tyskland
Järnvägsstationer i Österrike